Alicja Dąbrowska (ur. 1956) – polska polityk, posłanka na Sejm III RP
 Alicja Dąbrowska (ur. 1983) – polska aktorka